JIA, Jia och jia kan syfta på:

 JIA - juvenil idiopatisk artrit, en barnreumatologisk sjukdom 
 Jia (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn
Jia, Pingdingshan – ett härad i Henan-provinsen i norra Kina, känt som Kiahsien
Jia, Yulin – ett härad i Shaanxi-provinsen, tidigare romaniserat Kiahsien
 Desa Jia – en administrativ by i Indonesien

WP:Projekt Kina